Barombi peut désigner :
 plusieurs localités du Cameroun, dont Barombi Mokoko, New Barombi
 le barombi, une langue bantoue
 le lac Barombi Mbo, un lac du Cameroun.
 le lac Barombi Koto, un lac du Cameroun.